Новоиу́шино — село в Тогульском районе Алтайского края. Административный центр Новоиушинского сельсовета.

География 
Село расположено в 19 км от Тогула на севере Тогульского района в притаёжной зоне. Через село протекают реки Поперечная и Потаскуй. На востоке села находится сельский пруд.

Село состоит из 12 улиц (Береговая, Заречная, Красноармейская, Лесная, Луговая, Мира, Молодёжная, Новая, Притаёжная, Советская, Совхозная, Центральная).

История 
Село было основано в 1824 году. Прежние названия: с. Ново-Иушинское, д. Иушина, д. Малахаева.

Население

Социальная среда 
В Новоиушино функционирует средняя общеобразовательная школа — филиал Тогульской средней общеобразовательной школы.

Примечания 

Населённые пункты Тогульского района